132 километр — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе, в непосредственной близости от села Новый Краснояр Красноярского сельсовета.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в 700 метрах от села Новый Краснояр Стерлитамакского района. В 100 метрах к северо-востоку от о.п. расположен переезд через ж/д пути (дорога неасфальтированная). По данной полевой дороге потенциально возможен проезд как к самой платформе, так и к расположенной в 2 км. к северо-западу от платформы деревне Чувашский Куганак. В окрестностях остановочного пункта расположены сельскохозяйственные поля.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 132 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 132 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на о.п. 132 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 20 минут, от/до Карламана - 1 час 45 минут - 1 час 51 минута)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 20 минут, от/до Уфы - 3 часа 10 минут - 3 часа 19 минут)

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 132 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 132 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 132 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по о.п. 132 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района